Miquel Barceló Artigues, pintor mallorquí
 Miquel Barceló García, escriptor català, doctor en informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya
 Miquel Barceló i Perelló, historiador mallorquí, catedràtic d'Història Medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona
 Miquel Barceló Pérez, polític valencià
 Miquel Barceló i Roca, polític i enginyer industrial català